Lisicles d'Atenes, militar atenenc.
 Lisicles (comandant), militar atenenc